Österreichischer Volleyball-Cup steht für:

 Österreichischer Volleyball-Cup (Frauen)
 Österreichischer Volleyball-Cup (Männer)